Brenes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Brenes (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Brenes (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar